Ваља Манастириј има више значења:

 Ваља Манастириј (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Манастириј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Манастириј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији